

Geografia
 Culpeper – città degli Stati Uniti d'America della contea di Culpeper, nello Stato della Virginia
 Contea di Culpeper – contea dello Stato della Virginia, negli Stati Uniti

Persone
 Edmund Culpeper – incisore e ottico inglese
 Nicholas Culpeper – medico, botanico e astrologo britannico
 Thomas Culpeper – cortigiano inglese